(1946-), joueur de foot US américain ;
 Charlie Sanders (1979-), acteur américain.